Vander Linden se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pierre Léonard Vander Linden
 Pièrre Léonard Vander Linden